Ниже приведен список  договоров США об экстрадиции:

Обозначения
 Citation: TIAS - Treaties and Other International Acts Series
 Тип: L - List treaty
 Тип: DC - Dual criminality treaty (двойная преступность)

Примечания

Ссылки 
 18 USC § 3181 Notes (Cornell Law School - LII / Legal Information Institute)
 18 USC § 3181 as of January 24, 2002 List of US bilateral extradition treaties (U.S. Department of State)
 Guardian US interactive team. "A Guardian guide to Extradition The official surrender of an alleged criminal by one state or nation to another." The Guardian. Tuesday 2 July 2013.

Международные договоры США
Международное уголовное право